Kinderrechten (algemeen), de rechten van kinderen
 Verdrag inzake de rechten van het kind
 Kinderrechtencommissariaat

Zie ook 
 Kinderrechtenhuis (doorverwijspagina)
 Kenniscentrum Kinderrechten
 tZitemzo